Arhitektura Črne gore je mešanica številnih vplivov, od rimskega in beneškega do osmanskega in sodobnega časa.

Glej tudi 

 Kultura Črne gore
 Umetnost Črne gore

Sklici 

Arhitektura Črne gore